Bonnefond est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Claude Bonnefond (1796-1860), peintre et lithographe français du .
 Jean Bonnefond (1921-1994), auteur français de roman policier.
 Pierre de Bonnefond, général du . 
 Claude Bonnefond (1868-1936), sculpteur art nouveau.

Toponyme 
 Bonnefond, commune française de la Corrèze.